Ca$h steht für:

 Ca$h – Das Eine-Million-Mark-Quiz, Quizshow im ZDF (2000–2001)
 Ca$h (2008), französischer Spielfilm
 Ca$h (2010), US-amerikanischer Thriller

Siehe auch:
 Cash
 Ka$h